Opole Lubelskie – miasto w województwie lubelskim, w Kotlinie Chodelskiej
 Opole Lubelskie – gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie opolskim
 Opole Lubelskie – wąskotorowa stacja kolejowa w Opolu Lubelskim, w województwie lubelskim
 Opole Lubelskie – dawna gromada (1954-1956) w powiecie puławskim w województwie lubelskim
 Opole Lubelskie – dawna gromada (1960-1972) w powiecie opolsko-lubelskim w województwie lubelskim

Zobacz też 
 Dekanat Opole Lubelskie